Ez a lap az Én kicsi pónim című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Évadok

Bevezető epizódok

Első évad (1986)

Második évad (1987) 

Televíziós sorozatok epizódlistái